Phillips Ridge kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Phillips Ridge, Antarktis,

Kanada 

 Phillips Ridge, British Columbia, bergsrygg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar